Botean steht für:

 Botean (Bihor), ein Dorf im rumänischen Kreis Bihor

Botean ist der Familienname folgender Personen:

 John Michael Botean (* 1955), rumänischer Priester, Bischof von Canton